Улица Галанова () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Михаила Грушевского (улицы 1 Мая) до гаражного кооператива № 45, исторически сложившаяся местность (район) Александровка.

Примыкают улицы Лазаря Барановича, Александра Конисского и Героев Крут

История 
4-я Проектная улица — одна из четырех улиц восточнее Яловщины, что на углу улиц 1 Мая и Маресьева была проложена для индивидуального жилищного строительства.

19 апреля 2013 года  улица получила современное название — в честь депутата Черниговского городского совета депутатов трудящихся довоенного созыва, руководителя подпольной группы в Чернигове, публично казнённого нацистами 22 марта 1942 года Николая Лукича Галанова, согласно Решению Черниговского городского совета 31 сессии «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»).

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении — к лесопарку Яловщина — непосредственно севернее родильного дома и городской больницы № 3. Парная сторона улицы занята усадебной застройкой, застроена частично; непарная — территория родильного дома и городской больницы № 3. 

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. —  
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова